Буджайр ( - «Пузатенький») — арабское имя, происходит от глагола «б-дж-р» — «иметь большой живот». Имя часто встречается среди сахабов пророка Мухаммеда.
 Рабия бин Буджаир — предводитель христиан в битве при Санийе.
 Буджайр ибн Зухайр ибн Абу Сальма — брат Кааб ибн Зухайра.
 Буджайри — деревня в шахрестане Сараван (Иранский Белуджистан).

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. 1987

Арабские имена